Баличи  — топоним:

Белоруссия 
 Баличи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Баличи — агрогородок в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Баличи — село в Мостисском районе Львовской области.

Грузия 
 Баличи — село в Болнисском районе Грузии.